Germania Tübingen steht
 meist für die 1816 gegründete Burschenschaft Germania Tübingen, deren Mitglieder oft als Bixiers oder Eckgermanen bezeichnet werden.
 seltener für die 1880 gegründete Alte Straßburger Burschenschaft Germania, deren Mitglieder oft als Straßengermanen bezeichnet werden.

Beide Burschenschaften sind heute in Tübingen ansässig.